Колтервил има више значења:
 Колтервил (Калифорнија)
 Колтервил (Илиноис)